Суланжи () — коммуна во Франции, департамент Кальвадос
 Суланжи () — коммуна во Франции, департамент Шер